A Absefalesia em Medicina, é a insensibilidade extraordinária às queimaduras. Ausência do sentido do tato em relação às queimaduras. Sinônimo de Apiropatia. Em Parapsicologia ha que ter em conta a Absefalesia médica, pois pode ter um papel ainda mais desconcertante para o observador no fenômeno parapsicológico da Pirovasia.

Referência bibliográfica

 Oscar Gonzalez Quevedo. Os Espíritos e os Fenômenos Parafisicos.

 Oscar Gonzalez Quevedo. Antes que os Demônios Voltem

 Oscar Gonzalez Quevedo. Feiticeiros, Bruxos e Possessos

Parapsicologia